Тоштыен () — в марийской мифологии дух предков.

Описание 
Один из важнейших элементов религиозных представлений марийцев. Ритуал тоштыена (поминки) совершался на уровне семьи и рода, был исполнен почёта и уважения; молящиеся просили тоштыенов не мешать живым. Болезни и неурожаи воспринимались как месть забытых предков или тех, степень родства которых невозможно учесть — вектымо-куктымо (восточномар. утым), безродных.

Этимология 
Имя персонажа образовано из двух слов: «тошто» — древний и «еҥ» — человек.

Марийская мифология